AEH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Abéché (Ciad)